Санто-Томе () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Касорла. Занимает площадь 73,42 км². Население — 2486 человек (на 2010 год). Расстояние — 17 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Исидро Лабрадор и святая дева де лос Ремедиос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre Santo Tomé

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна